Зольник — многозначный термин:
 Зольник, или Цинерария () — род растений семейства Астровые.
 Зольник — бункер для золы в нижней части топки паровоза.
 Зольник, или зольная жидкость, — специальная суспензия для золения шкур.
 Зольник — ёмкость для золения шкур.
 Зольник — тип археологического памятника: слои золы, нередко в виде курганных насыпей, образованные в результате ссыпания золы из очагов и остатков бытовой деятельности, а также жертвоприношений в древних поселениях человека.